Кубок Дэвиса 2011 — 100-й по счёту розыгрыш самого престижного кубка среди мужских сборных команд по теннису. Шестнадцать сборных принимают участие в Мировой группе и более ста в различных региональных группах.

4 декабря новым обладателем Кубка стала сборная Испании, обыгравшая в финальной серии сборную Аргентины со счётом 3-1.

Мировая группа

Турнирная сетка

Плей-офф Мировой Группы 

 Дата: 17-19 сентября

Восьмёрка команд, проигравших в первом раунде Мировой группы, разыграют с восьмёркой победителей региональных зон восемь мест в мировой группе-2012.

Зона Америка

Группа I 
Участвующие команды
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
 
 
 
  — выбывает в группу 2 зоны

Группа II 
Участвующие команды
  — проходит в первую группу зоны.
 
 
 
 
 
  — вылетает в третью группу зоны.
  — вылетает в третью группу зоны.

Группа III 
Участвующие команды
  — переходит во вторую группу зоны.
  — переходит во вторую группу зоны.
 
 
 
 
  — вылетает в четвёртую группу зоны.
  — вылетает в четвёртую группу зоны.

Группа IV 
Участвующие команды
  — переходит в третью группу зоны.
  — переходит в третью группу зоны.

Зона Азия/Океания

Группа I 
Участвующие команды
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
 
 
 
 
  — вылетает во вторую группу зоны.

Группа II 
Участвующие команды
  — проходит в первую группу зоны.
 
 
 
 
  Тихоокеанское сообщество
  — вылетает в третью группу зоны.
  — вылетает в третью группу зоны.

Группа III 
Участвующие команды

  — переходит во вторую группу зоны.
 
 
  — вылетает в четвёртую группу зоны.

  — переходит во вторую группу зоны.
 
 
  — вылетает в четвёртую группу зоны.

Группа IV 
Участвующие команды

  — переходит в третью группу зоны.
 
 
 

  — переходит в третью группу зоны.

Зона Европа/Африка

Группа I 
Участвующие команды
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
 
 
 
 
 
  — вылетает во вторую группу зоны.
  — вылетает во вторую группу зоны.

Группа II 
Участвующие команды
  — проходит в первую группу зоны.
  — проходит в первую группу зоны.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — вылетает в третью группу зоны.
  — вылетает в третью группу зоны.
  — вылетает в третью группу зоны.
  — вылетает в третью группу зоны.

Группа III

Зона Европа 
Участвующие команды

  — переходит во вторую группу зоны.
  — переходит во вторую группу зоны.

Зона Африка 
Участвующие команды

  — переходит во вторую группу зоны.
 
 
 
 
 
 

  — переходит во вторую группу зоны.

См. также 
 Кубок Федерации 2011

Ссылки 
 Официальный сайт 

2011